Marq – variante del nome proprio di persona maschile Marco
 MARQ – museo archeologico di Alicante, Spagna
 Charles Marq – artista francese